Almena hace referencia a varios artículos:

Arquitectura
 Almena, elemento arquitectónico.

Localidades en Estados Unidos
 Almena (Kansas)
 Almena (Wisconsin)
 '''Almena (condado de Barron, Wisconsin)

Además
Véase: